Walpurgis Night — первый концертный DVD группы Armaga, записанный на фестивале тёмной музыки в Санкт-Петербурге 30 апреля 2011 года. Выпущен 10 декабря 2011 года на московском лейбле MSR Productions.

Об альбоме 
Walpurgis Night включает в себя 11 видео-треков, а также дополнительные материалы в виде закулисных съёмок музыкантов.

Список композиций  
Концерт включает в себя песни с первых двух студийных альбомов Armaga «In The Ruins» и «Dark Authority»

 Концерт
 Overgrown Gates
 Heartless
 Cave
 Fear Is Near
 Dark Waltz
 One Ghost’s Story
 Phantom
 Crypric Mirror
 Last Exile
 Shadows
 Time Has Gone

 Дополнительно
 Backstage

Участники записи 
 Сергей Морозов — вокал
 Андрей Васюнин — гитара
 Евгений Щетинов — бас
 Дмитрий Ковалёв — барабаны

Информация
Номер в каталоге : MSR - 020 
 Видеомонтаж: Юрий Дизордер
 Главный концертный звукорежиссёр: Андрей ‘Taus’ Реер
 Сведение и мастеринг: Илья Лукашев
 Режиссёр: Юрий Дизордер
 Обложка и оформление: Pablo The Elephant
 Компьютерная поддержка: Илья Антонов
 Анимация и DVD-Авторинг: Алексей Собченко
 Фото на обложке: Дмитрий Тарасенко

Примечания 

Альбомы Armaga
Концертные альбомы 2011 года